Furnierpapier bezeichnet:
 Microfurniere, mit Papier kaschiert, siehe Furnier#Messerfurnier
 mit Klebern beschichtete großflächige Papiere und Klebestreifen als Grundlage zur Herstellung von Intarsien aus Holzfurnieren